Friedlander (o Friedländer) es un apellido que puede referirse a:

Lee Friedlander, fotógrafo estadounidense;
Max Friedländer, historiador e investigador de arte alemán;
Saul Friedländer, historiador israelí;
Walter Friedländer, historiador alemán;
 la enfermedad de Friedlander o arteritis obliterante.